Scarborough kan avse:

 Scarborough Fair (sång) – en känd engelsk ballad
 Scarborough FC – en fotbollsklubb tidigare baserad i Scarborough, England
  – brittiska örlogsfartyg

Personer 
 Carl Scarborough (19141953), amerikansk racerförare
 Chuck Scarborough (född 1943), amerikanskt nyhetsankare för WNBC-TV news
 Elizabeth Ann Scarborough (född 1947), amerikansk poet och fantasy/sf-författare
 Joe Scarborough (född 1963), amerikansk programledare för talkshow
 William Sanders Scarborough (1852–1926), afroamerikansk forskare

Geografi

 Scarboroughrevet –omstridd atoll i Sydkinesiska havet. Kina och Filippinerna betraktar båda den som sitt territorium.

Australien 

 Scarborough (del av en befolkad plats i Australien, Western Australia), Stirling, 
 Scarborough (del av en befolkad plats i Australien, Queensland), Moreton Bay,

Kanada 

 Scarborough, Ontario, ort,

Storbritannien 

 Scarborough – en stad i North Yorkshire, England 
 Scarborough District – ett distrikt i grevskapet North Yorkshire
 Scarborough Castle – i North Yorkshire

Trinidad och Tobago 

 Scarborough, Tobago, regionhuvudort,

USA 

 Scarborough, Maine, Maine, Cumberland County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Trinidad och Tobagoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar